Signagi (gemeente), een gemeente in de Georgische regio Kacheti
 Signagi (stad), de hoofdplaats van deze gemeente.